Eishockey-Nationalliga 1957/58 bezeichnet:
 Eishockey-Nationalliga (Österreich) 1957/58
 Nationalliga A (Eishockey) 1957/58 in der Schweiz